William Mackenzie peut désigner :
 William Mackenzie (1681-1740),  de Seaforth, noble écossais ;
 William Mackenzie (1791-1868), ophtalmologue écossais ;
 William Lyon Mackenzie (1795-1861), journaliste et homme politique écossais-canadien, premier maire de Toronto et instigateur de la Rébellion du Haut-Canada ;
 William Mackenzie (1860-1942),  baron d'Amulree, avocat, fonctionnaire et homme politique britannique ;
 William Lyon Mackenzie King (1874-1950), Premier ministre du Canada et petit-fils de William Lyon Mackenzie ;
 Sir William Mackenzie (1849-1923), entrepreneur ferroviaire canadien.